Suzanne (voornaam), een meisjesnaam 
 Suzanne (Leonard Cohen), een lied van Leonard Cohen 
 Suzanne (Rob Chrispijn), Nederlandstalige versie door Herman van Veen
 Suzanne (VOF de Kunst), een lied van VOF de Kunst
 Suzanne (1980), een Canadese film uit 1980 van Robin Spry
 Suzanne (2013), een Franse film uit 2013 van Katell Quillévéré 
 Geografische locaties:
 Suzanne (Ardennes), gemeente in Frankrijk (regio Grand Est)
 Suzanne (Somme), gemeente in het Franse departement Somme (regio Hauts-de-France)
 Sainte-Suzanne, kanton in het Franse departement Mayenne
 Sainte-Suzanne, kanton van het Franse overzees departement Réunion
 Prétot-Sainte-Suzanne, gemeente in het Franse departement Manche (regio Normandië)
 Zie ook Sainte-Suzanne (doorverwijspagina)

Zie ook 
 Susan (voornaam)
 Susana (doorverwijspagina)
 Susanna (doorverwijspagina)